Seznam cest in ulic v Občini Gorica, Italija.

A 

 via Antonio Abetti - Abettijeva ulica (Antonio Abetti)
 via Vittorio Alfieri - Alfierijeva ulica (Vittorio Alfieri)
 via Alto Adige - Južnotirolska ulica (Južna Tirolska)
 passaggio Alvarez - Alvarezov prehod
 via Bartolomeo Alviano - Alvianova ulica (Bartolomeo Alviano)
 via Angiolina - ulica Angiolina
 via Antico Castello - ulica Antičnega gradu
 via Angolo - Kotna ulica
 via Prospero Antonini - Antoninijeva ulica (Prospero Antonini)
 via Aprica - Apriška ulica
 via Aquileia - Oglejska ulica (Oglej)
 via degli Arcadi - Arcadijeva ulica
 via dell'Arcivescovado - ulica Nadškofstva (goriško nadškofstvo)
 lungoisonzo Argentina - Argentinska soška ulica (Argentina)
 via Ludovico Ariosto - Ariostova ulica (Ludovico Ariosto)
 via Graziadio Isaia Ascoli - Ascolijeva ulica (Graziadio Isaia Ascoli)
 piazzale Atleti Azzurri d'Italia - trg Sinje modrih atletov Italije
 via Sigismondo Attems - Attemsova ulica (Sigismondo Attems)

B 
 via Antonio Baiamonti - Baiamontijeva ulica (Antonio Baiamonti)
 via Balilla - ulica Balilla
 via della Barca - ulica Čolna
 via Gian Giuseppe Barzellini - Barzellinijeva ulica (Gian Giuseppe Barzellini)
 piazzale Franco Basaglia - Basagliov trg (tržič) (Franco Basaglia)
 via Bassano - ulica Bassano
 piazza Cesare Battisti - Battistijev trg (Cesare Battisti)
 via Romeo Battistig - Battistigova ulica (Romeo Battistig)
 via Martino Bauzer - Bauzerjeva ulica (Marino Bauzer)
 località Bella Veduta - Lep razgled
 via Vincenzo Bellini - Bellinijeva ulica (Vincenzo Bellini)
 via Bellinzona - Bellinzonska ulica (Bellinzona)
 piazzetta Gualtiero Benardelli - Benardellijev trg (tržič) (Gualtiero Benardelli)
 via Ferruccio Bernardis - Berdardisova ulica (Ferruccio Bernardis)
 via Pietro Blaserna - Blasernova ulica (Pietro Blaserna)
 via Giovanni Boccaccio - Boccaciova ulica (Giovanni Boccaccio)
 via Bolivia - Bolivijska ulica (Bolivija)
 via Giorgio Bombi - Bombijeva ulica (Giorgio Bombi)
 via Giosuè Borsi - Borsijeva ulica (Giosuè Borsi)
 via del Boschetto - ulica Gozdiča
 via don Giovanni Bosco - Boscova ulica (Giovanni Bosco)
 via Gian Giuseppe Bosizio - Bosiziova ulica (Gian Giuseppe Bosizio)
 via Carlo Luigi Bozzi - Bozzijeva ulica (Carlo Luigi Bozzi)
 via Italico Brass - Brassova ulica (Italico Brass)
 via Brianza - Brianska ulica (Brianza)
 via Brigata Abruzzi - ulica Brigade »Abruzzi«
 via Brigata Avellino - ulica Brigade »Avellino«
 via Brigata Campobasso - ulica Brigade »Campobasso«
 via Brigata Casale - ulica Brigade »Casale«
 via Brigata Cuneo - ulica Brigade »Cuneo«
 via Brigata Etna - ulica Brigade »Etna«
 via Brigata Granatieri di Sardegna - ulica Brigade »Granatieri di Sardegna«
 via Brigata Lambro - ul. Brigade »Lambro«
 via Brigata Pavia - ul. Brigade »Pavia«
 via Brigata Re - ulica Brigade »Re«
 via Brigata Sassari - ulica Brigade »Sassari«
 via Brigata Toscana - ulica Brigade »Toscana«
 via Brigata Trapani - ulica Brigade »Trapani«
 via Brigata Treviso - ulica Brigade »Treviso«
 via del Brolo - ulica Vrta
 via dei Buffolini - Buffolinijeva ulica

C 

 via Cadore - Cadorska ulica (Cadore)
 via Luigi Cadorna - Cadornova ulica (Luigi Cadorna)
 via Caduti di Nassiriya - ulica Padlim v Nasiriji
 via Campagnuzza - Rojce
 via dei Campi - Poljska ulica
 via Antonio Canova - Canovova ulica (Antonio Canova)
 via Casali Cantarutti - Cantaruttijeva ulica (Casali Cantarutti)
 via generale Antonio Cantore - Cantorejeva ulica (Antonio Cantore)
 via Cesare Cantù - Cantùjeva ulica (Cesare Cantù)
 via Antonio Capellaris - Capellarisova ulica (Antonio Capellaris)
 via Capodistria - Koprska ulica (Koper)
 via della Cappella - Kapelska ulica
 via dei Cappuccini - Kapucinska ulica (kapucini)
 via Giuseppe Caprin - Caprinova ulica (Giuseppe Caprin)
 via Giosuè Carducci - Carduccijeva ulica (Giosuè Carducci)
 via Carnia - Karnijska ulica (Karnija)
 via Dolfo Carrara - Carrarova ulica (Dolfo Carrara)
 via del Carso - Kraška ulica (Kras)
 via della Casa Rossa - ulica Rdeče Hiše
 via generale Cascino - Cascinova ulica (Antonino Cascino)
 via Casentino - Casentinska ulica
 borgo Castello - Grad (Grajski kraj)
 via dei Catterini - Catterinijeva ulica
 via Cavalleggeri di Lodi - ulica Cavalleggerov di Lodi
 piazza (Camillo Benso, conte di) Cavour - Cavourjev trg (Camillo Benso, grof Cavourja; nekoč piazza del Duomo, trg Stolnice)
 via Livio Ceccotti - Ceccottijeva ulica (Livio Ceccotti)
 via Chiese Antiche - ulica Antičnih cerkva
 via generale Edoardo (Antonio) Chinotto - Chinottova ulica (Edoardo Chinotto)
 via Teobaldo Ciconi - Ciconijeva ulica (Teobaldo Ciconi)
 via Gian Lorenzo Cipriani - Ciprianijeva ulica (Gian Lorenzo Cipriani)
 via Alessandro Clemencich - Clemencicheva ulica (Alessandro Clemencich)
 via Cocevia
 via Pier Antonio Codelli - Codellijeva ulica (Pier Antonio Codelli)
 via fratelli Colinelli - Colinellijeva ulica
 via del Colle - Hribovska ulica
 via Pietro Colobini - Colobinijeva ulica (Pietro Colobini)
 viale Cristoforo Colombo - Kolumbov drevored (Krištof Kolumb)
 via della Colonia - Kolonijska ulica
 via Consortiva
 via Giovanni Contavalle - Contavallejeva ulica (Giovanni Contavalle)
 via dei Cordaioli - Cardaiolijeva ulica
 via Giuseppe Antonio Cordon - Cordonova ulica (Giuseppe Antonio Cordon)
 via Cormons - Krminska ulica (Krmin)
 riva del Corno - Korenska obala (?)
 via Coronini - Coroninijeva ulica (Coroniniji)
 via Corsica - Korziška ulica (Korzika)
 via fratelli Cossar - Cossarjeva ulica
 discesa/via Norma Cossetto - Cossettov klanec
 via del Cotonificio - ulica Bombažne predilnice (bombažna predilnica)
 via Emilio Cravos - Cravosova ulica (Emilio Cravos)
 via Francesco Crispi - Crispijeva ulica (Francesco Crispi)
 via della Croce - Križna ulica
 via Benedetto Croce - Crocejeva ulica (Benedetto Croce)
 largo Giordano Culiat - Culiatov tržič (Giordano Culiat)
 piazzale Karl von Czoernig - Czörnigov trg (tržič) (Karl von Czörnig)

D 
 via Salvo D'Acquisto - D'Acquistova ulica (Salvo D'Acquisto)
 viale Gabriele D'Annunzio - D'Annunziov drevored (Gabriele D'Annunzio)
 via Massimo d'Azeglio - d'Azegliova ulica (Massimo d'Azeglio)
 via Dante - Dantejeva ulica (Dante Alighieri)
 piazza Edmondo de Amicis - de Amicisov trg (Edmondo de Amicis; nekoč piazza Corno, trg Koren)
 via Alcide De Gasperi - De Gasperijeva ulica (Alcide De Gasperi)
 via Carlo de Morelli - de Morellijeva ulica (Carlo de Morelli)
 via Giovanni de' Brignoli - de' Brignolijeva ulica (Giovanni de' Brignoli)
 via Giuseppe Domenico della Bona - della Bonova ulica (Giuseppe Domenico della Bona)
 via Francesco di Manzano - Di Manzanova ulica (Francesco di Manzano)
 via Paolo Diacono - Diaconova ulica (Paolo Diacono)
 via Armando Diaz - Diazova ulica (Armando Diaz; nekoč via Alvarez, Alvarezova ulica)
 rotonda Divisione Gorizia - krožišče Divizije »Gorizia«
 piazza Divisione Julia - trg Divizije »Julia«
 piazzale Divisione Mantova - trg (tržič) Divizije »Mantova«
 scalinata Donatori d'Organi - stopnišče Darovalcev organov
 via Gaetano Donizetti - Donizettijeva ulica (Gaetano Donizetti)
via Duca d'Aosta - ulica Vojvode iz Aoste
 via Eleonora Duse - Dusina (Dusova) ulica (Eleonora Duse)

E 
 passaggio Edling - Edlingov prehod (Rudolf Jožef Edling)
 piazzale Luigi Einaudi - Einaudijev trg (tržič) (Luigi Einaudi)

F 

 via Max Fabiani - Fabianijeva ulica (Maks Fabiani)
 via Monsignor Luigi Faidutti - Faiduttijeva ulica (Luigi Faidutti)
 via del Faiti - Fajtjiska ulica
 viale Fatebenefratelli - drevored Fatebenefratelli
 via Carlo Favetti - Favettijeva ulica (Carlo Favetti)
 via Galileo Ferraris - Ferrarisova ulica (Galileo Ferraris)
 largo Fiamme Gialle - tržič Rumenih plamenov (»Fiamme Gialle«)
 via Pietro Filla - Fillova ulica (Pietro Filla)
 via Fabio Filzi - Filzijeva ulica (Fabio Filzi)
 piazza Fiume - Reški trg (Reka)
 via Giambattista Formica - Formicova ulica (Giambattista Formica)
 via Forte del Bosco
 via Ugo Foscolo - Foscolova ulica (Ugo Foscolo)
 via Franconia - Frankovska ulica
 via Friuli - Furlanska ulica (Furlanija)
 via Giuseppina Furlani - Furlanijeva ulica (Giuseppina Furlani)

G 
 via Galileo Galilei - Galileieva ulica (Galileo Galilei)
 via Giacinto Gallina - Gallinova ulica (Giacinto Gallina)
 via Giuseppe Garibaldi - Garibaldijeva ulica (Giuseppe Garibaldi)
 via Giambattista Garzarolli - Garzarollijeva ulica (Giambattista Garzarolli)
 via dei Gelsi - ulica Murv
 via Gian Giacomo d'Ischia - d'Ischiova ulica (Gian Giacomo d'Ischia)
 via Fausto Gibelli - Gibellijeva ulica (Fausto Gibelli)
 piazzetta don Stefano Gimona - Gimonov tržič (Stefano Gimona)
 via Giovanni XXIII - ulica Janeza XXIII. (Papež Janez XXIII.)
 via Giuseppe Giusti - Giustijeva ulica (Giuseppe Giusti)
 via Pompeo Giustiniani - Giustinianijeva (Pompeo Giustiniani)
 via Carlo Goldoni - Goldonijeva (Carlo Goldoni)
 via Gaspare Gozzi - Gozzijeva (Gaspare Gozzi)
 via dei Grabizio - Grabiziova ulica (družina Grabizio)
 via Gradisca d'Isonzo - Gradiška ulica (Gradišče ob Soči)
 via Grado - Gradeška ulica (Gradež)
 via Antonio Gramsci - Gramscijeva ulica (Antonio Gramsci)
 via delle Grappate
 via Anton Gregorčič - Gregorčičeva ulica (Anton Gregorčič)
 località Groina - Grojna
 via Tommaso Grossi - Grossijeva ulica (Tommaso Grossi)
 vicolo del Guado - ulica Broda

I 
 corso Italia - korzo Italije (Italija; nekoč corso Francesco Giuseppe, korzo Franca Jožefa; corso Vittorio Emanuele III, korzo Viktorja Emanuela III.; corso Franklin Delano Roosevelt, korzo Franklina Delana Roosevelta)

K 
 via Štefan Kociančič - Kociančičeva ulica (Štefan Kociančič)
 via Giulio Kugy - Kugyjeva ulica (Julius Kugy)

L 

 via Lantieri - Lantierijeva ulica (družina Lantieri)
 via Antonio Lasciac - Laščakova ulica (Anton Laščak)
 via dei Leoni - Levska ulica
 via Giacomo Leopardi - Leopardijeva ulica (Giacomo Leopardi)
 via della Levada
 via Livenza - Livenška ulica (Livenza)
 via Vittorio Locchi - Locchijeva ulica (Vittorio Locchi)
 via Giovanni Lorenzoni - Lorenzonijeva ulica (Giovanni Lorenzoni)
 via Lunga - Dolga ulica
 via Carolina Luzzato - Luzzatova ulica (Carolina Luzzato)

M 

 via Madonnina del Fante - ulica Pešakove Mati Božje
 piazzale Maestri del Lavoro - trg Delavskih mojstrov
 stradone della Mainizza - Majnice
 via Malta - Maltska ulica (Malta)
 via Goffredo Mameli - Mamelijeva ulica (Goffredo Mameli)
 via Giovanni Maniacco - Maniaccova ulica (Giovanni Maniacco)
 via Alessandro Manzoni - Manzonijeva ulica (Alessandro Manzoni)
 via Marani - Maranijeva ulica
 via Guglielmo Marconi - Marconijeva ulica (Guglielmo Marconi)
 via arcivescovo Carlo Margotti - Margottijeva ulica (Carlo Margotti)
 piazzale Martiri della Libertà d'Italia - trg (tržič) Mučenikov svobode Italije
 via Giovanni Maria Marussig - Marussigova ulica (Giovanni Maria Marussig)
 via Marzia - ulica Marzia
 via Pietro Mascagni - Mascagnijeva ulica (Pietro Mascagni)
 via Mataiur - Matajurska ulica (Matajur)
 via Giacomo Matteotti - Matteottijeva ulica (Giacomo Matteotti)
 via Pier Andrea Mattioli - Mattiolijeva ulica (Pier Andrea Mattioli)
 via Giuseppe Mazzini - Mazzinijeva ulica (Giuseppe Mazzini)
 piazzale Medaglie d’Oro - trg (tržič) Zlatih medalj
 via Michelangelo Buonarroti - Michelangelova (Buonarrotijeva) ulica (Michelangelo Buonarroti)
 via Carlo Michelstaedter - Michelstädtrova ulica (Carlo Raimondo Michelstädter)
 largo Cesare Michieli - Michielijev tržič (Cesare Michieli)
 via Antonio Mighetti - Mighettijeva ulica (Antonio Mighetti)
 vicolo del Molino - Mlinska (ozka) ulica
 via delle Monache - Nunska/Redovniška ulica
 via Monferrato - ulica Monferrata (Monferrato)
 via Montasio - Montaška ulica (Montaž)
 via monte Calvario - Kalvarijska ulica (Kalvarija)
 via monte Canin - Kaninska ulica (Kanin)
 via monte Festa - ulica gore Festa
 via monte Hermada - Grmaška ulica (Grmada)
 via Monte Lungo - ulica gore Monte Lungo
 via Monte Nero - Krnska ulica (Krn)
 via monte Sabotino - Sabotinska ulica (Sabotin)
 via del Montesanto (Monte Santo) - ulica Svete gore
 via monte Sei Busi - ulica gore Sei Busi
 via Montecucco - ulica gore Montecucco
 via monte Grappa - ulica gore Grappa
 via del Montello - ulica Montella
 salita Monteverde - vzpon Monteverde
 via Antonio Morassi - Morassijeva ulica (Antonio Morassi)
 piazza del Municipio - trg Županstva (Županstvo Gorice)
 via Antonio Musnig - Musnigova ulica (Antonio Musnig)

N 
 via Natisone - Nadiška ulica (Nadiža)
 via Ippolito Nievo - Nievova ulica (Ippolito Nievo)
 via Nizza - Niška ulica (Nica)
 via IX agosto - ulica 9. avgusta

O 

 via Guglielmo Oberdan - Oberdankova ulica (Wilhelm Oberdank)
 scalinata Licurgo Olivi - Olivijevo stopnišče (Licurgo Olivi)
 viale Alfredo Oriani - Orianijev drevored (Alfredo Oriani)
 via Vittorio Emanuele Orlando - Orlandova ulica (Vittorio Emanuele Orlando)
 via degli Orti - ulica Vrtov
 via dell'Ortigara
 via degli Orzoni - Orzonijeva ulica
 via dell'Ospitale - ulica Bolnišnice

P 
 largo Nicolò Pacassi - Pacassijev tržič (Nikolaus Pacassi)
 via (Luigi) Pajer di Monriva - Pajerjeva ulica (Luigi Pajer di Monriva)
 via Andrea Palladio - Palladiova ulica (Andrea Palladio)
 via generale Giuseppe Paolini - Paolinijeva ulica (Giuseppe Paolini)
 via generale Achille Papa - Papova ulica (Achille Papa)
 via Giovanni Ottaviano Parcar - Parcarjeva ulica (Giovanni Ottaviano Parcar)
 via Giuseppe Parini - Parinijeva ulica (Giuseppe Parini)
 via Giovanni Pascoli - Pascolijeva ulica (Giovanni Pascoli)
 via del Pasubio - ulica Pasubia (Pasubio, gora med pokrajinami Trento in Vicenza)
 via Giovanni Paternolli - Paternollijeva ulica (Giovanni Paternolli)
 via Silvio Pellico - Pellicova ulica (Silvio Pellico)
 via Ugo Pellis - Pellisova ulica (Ugo Pellis)
 via Caterina Percoto - Percotova ulica (Caterina Percoto)
 androna della Pergola
 via Francesco Petrarca - Petrarcova ulica (Francesco Petrarca)
 via dei Petrogalli - Petrogallijeva ulica
 via Piave - Piavska ulica (Piava)
 riva Piazzutta - Placuta
 via Riccardo Pitter - Pitterijeva ulica (Riccardo Pitter)
 località Piuma - Pevma
 via Sofronio Pocarini - Pocarinijeva ulica (Sofronio Pocarini)
 via del Poggio - ulica Hribčka (Griča, Gomile, Hribine)
 via Pola - Puljska ulica (Pulj)
 via Polesine - ulica Polesine
 via del Poligono - ulica Poligona
 via Ponte Torrione - ulica Ponte Torrione
 via Carlo Porta - Portova ulica (Carlo Porta)
 via del Pozzo - ulica Vodnjaka
 via del Prato - ulica Travnika
 via Giacomo Puccini - Puccinijeva ulica (Giacomo Puccini)

Q 

 viadotto Quarto Stormo Caccia - viadukt Četrte lovske jate (Quarto Stormo Caccia)
 via IV novembre - ulica 4. novembra

R 

 via dei Rabatta - Rabattova ulica
 via Rafut - ulica Rafut (Rafut)
 via Giovanni Randaccio - Randacciova ulica (Giovanni Randaccio)
 via Rastello - ulica Raštel
 via Reggimento Piemonte Reale - ulica Regimenta »Piemonte Reale«
 via Giuseppe Ressel - Resslova ulica (Giuseppe Ressel)
 via Giovanni Rismondo - Rismondova ulica (Giovanni Rismondo)
 piazzale Risorgimento Italiano - trg Italijanskega risorgimenta (risorgimento)
 via Adelaide Risori - Ristorijeva ulica (Adelaide Risori)
 piazzale Enrico Ritter - Ritterjev trg (Enrico Ritter)
 via Enrico Rocca - Roccova ulica (Enrico Rocca)
 via Roma - Rimska ulica (Rim)
 via Romagna - Romanjska ulica (Romanja)
 via fratelli Rosselli - Rossellijeva ulica
 via Gioacchino Rossini - Rossinijeva ulica (Gioachino Antonio Rossini)
 via Antonio Rotta - Rottova ulica (Antonio Rotta)
 via Simon Rutar - Rutarjeva ulica (Simon Rutar)

S 
 piazza Sant'Andrea - trg. Sv. Andreja
 via Sant'Angela Merici - ulica Sv. Angele Merici/Mericijeva ulica (Angela Merici)
 piazza Sant'Antonio - trg Sv. Antona
 via Santa Chiara - ulica Sv. Klare
 piazza San Francesco d'Assisi - trg Sv. Frančiška Asiškega (Frančišek Asiški)
 via del San Gabriele - Škabrijelova ulica (Škabrijel)
 via San Giovanni - ulica Sv. Janeza
 via San Giusto - ulica Sv. Jošta
 corte Sant'Ilario - dvor Sv. Hilarija
 via del San Michele - ulica Debele griže (Debela griža)
 piazza San Rocco - trg Svetega Roka
 piazzale Umberto Saba - Sabov trg (Umberto Saba)
 via Gaetano Salvemini - Salveminijeva ulica (Gaetano Salvemini)
 via del Santo - Svetnikova/Svetniška ulica
 via delle Sassaie - ulica Kamnitih tal
 via Nazario Sauro - Saurova ulica (Nazario Sauro)
 via della Scala - ulica Stopnice
 via (generale) Sebastiano Scaramuzza - Scaramuzzova ulica
 via generale (Francesco Ignazio) Scodnik - Scodnikova ulica (Francesco Ignazio Scodnik)
 via degli Scogli - ulica Čeri
 via della Scuola Agraria - ulica Agrarske šole
 piazzale Augusto Cesare Seghizzi - Seghizzijev trg (Augusto Cesare Seghizzi)
 via del Seminario - Semeniška ulica
 via Renato Serra - Serrova ulica
 via Carlo Sette - Settejeva
 via Paolo Signorini - Signorinijeva
 via Sile - ulica Sile
 via Scipio Slataper - Slataperjeva (Scipio Slataper)
 via Antonio Smareglia - Smareglieva/ova
 scalinata Sebastiano Sotgia - Sotgiovo stopnišče (Sebastiano Sotgia)
 via Sottomonte - ulica Sottomonte
 via Francesco Spazzapan - Spazzapanova ulica (Francesco Spazzapan)
 località Straccis - Stražce
 via fratelli Stuparich - Stuparicheva ulica
 via Augusto Sverzutti - Sverzuttijeva ulica (Augusto Sverzutti)
 via Italo Svevo - Svevova ulica (Italo Svevo)

T 

 via Antonio Tabai - Tabaieva ulica (Antonio Tabai)
 via Tagliamento - Tilmentska ulica (Tilment)
 via Giuseppe Tartini - Tartinijeva ulica (Giuseppe Tartini)
 via Terza Armata - ulica Tretje armade
 via Ticino - Ticinska ulica (Ticino)
 via Timavo - Timavska ulica (Timava)
 via Giuseppe Tominz - Tominzova ulica (Giuseppe Tominz)
 piazza Niccolò Tommaseo - Tommaseov trg (Niccolò Tommaseo)
 via Antonio Tonzig - Tonzigova ulica (Antonio Tonzig)
 via dei Torriani - Torrianijeva ulica
 via Ponte del Torrione - ulica Mostu Torriona
 via Arturo Toscanini - Toscaninijeva ulica (Arturo Toscanini)
 via Toscolano - ulica Toscolana
 via Enrico Toti - Totijeva ulica (Enrico Toti)
 piazzale/piazza della Transalpina - trg Evrope (trg Transalpine)
 via Trento - Trentska ulica (Trento)
 via Trieste - Tržaška ulica (Trst)
 via Camillo Trivigiano - Trivigianova ulica (Camillo Trivigiano)
 vicolo Tronco - Odrezana ulica
 via Henrik Tuma - Tumova ulica (Henrik Tuma)

V 

 via dei Vaccano - Vaccanova ulica
 località Vallone dell'Acqua
 viale Venezia - Beneški drevored (Benetke)
 via Pietro Veniero - Venierova ulica (Pietro Veniero)
 viale XX settembre - drevored 20. septembra (osvojitev Rima)
 via XXIV maggio - ulica 24. marca (entrata in guerra dell'Italia)
 largo XXVII marzo - tržič 27. marca (Rim razglašen kot glavno mesto)
 corso Giuseppe Verdi - Verdijev korzo (Giuseppe Verdi)
 via Vicenza - Vicenska ulica (Vicenza)
 androna delle Vigne - androna Vinogradov
 viale Virgilio - Virgilijev drevored (Virgilij)
 piazza della Vittoria (nekoč Piazza Grande, Veliki trg) - Travnik (italijanska zmaga v prvi svetovni vojni; travnik)
 via Vittorio Veneto - Vittoriovenetska ulica (Vittorio Veneto)
 strada Volontari Irredenti Giuliano - cesta Nepriključenih prostovoljcev Julijske
 via Alessandro Volta - Voltova ulica (Alessandro Volta)

Z 
 passaggio L. L. Zamenhof - Zamenhofov prehod (Ludwik Lazarus Zamenhof)
 via Zara - Zadrska ulica (Zadar)
 via Pietro Zorutti - Zoruttijeva ulica (Pietro Zorutti)

Gorica